Хокисинго има више значења:

 Општина Хокисинго (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Хокисинго (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику